Jonathan Smith může být:

 Jonathan Z. Smith  (1938–2017) – americký historik náboženství a religionista
 Jonathan Smith (programátor) – britský programátor počítačových her pro Sinclair ZX Spectrum
 Jonathan Smith (tenista) – britský tenista
 Jonathan Riley-Smith (1938–2016) – britský historik